Ankyofna Encada (Bissau, 6 de outubro de 1978) é um ex-futebolista guineense que atuava como zagueiro ou volante.

Carreira 
Jogou a maior parte de sua carreira nas divisões de acesso do futebol de Portugal, atuando por Sporting da Horta, Oliveira do Hospital, Sporting da Covilhã (2 passagens), União Micaelense, Pinhalnovense e Operário dos Açores. Também teve passagens por Sporting da Beira (Moçambique), Manzanese (Itália) e FC Thun B (Suíça), pendurando as chuteiras em 2013, depois de uma segunda passagem pelo Sporting da Beira, aos 34 anos de idade.

Carreira internacional
Pela seleção da Guiné-Bissau, Ankyofna jogou 2 vezes pelos Djurtus, ambas em 2003. O adversário nestas partidas foi o Mali, pelas eliminatórias da Copa de 2006.

Ligações externas 
 
 

Futebolistas da Guiné-Bissau
Jogadores da Seleção Guineense de Futebol
Naturais de Bissau